Lucas Rios Marques – calciatore brasiliano, nato nel 1988
 Lucas Marques da Silva – calciatore brasiliano, nato nel 1990
 Lucas Marques de Souza – calciatore brasiliano, nato nel 1993